Jakob von Metz ist der Name folgender Personen:
* Jakob von Metz (Theologe), Dominikanertheologe im 13./14. Jahrhundert
 Jakob von Metz, 1239 bis 1260 Bischof von Metz, siehe Jakob von Lothringen
 Jakob von Metz (Dombaumeister), Dombaumeister des Kölner Doms  1389–1395